HTRA4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 476 амінокислот, а молекулярна маса — 50 979.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Серинові протеази